Lekkoatletyka na Letniej Uniwersjadzie 1979 – zawody lekkoatletyczne rozegrane na Estadio Olímpico Universitario w Meksyku we wrześniu 1979 roku. Reprezentanci Polski zdobyli pięć medali, w tym dwa złote.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1979 w lekkoatletyce
1979
Lekkoatletyka w Meksyku
Letnia Uniwersjada 1979